Raccoon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Raccoon Township (Illinois)
 Raccoon Township (Indiana)
 Raccoon Township (Ohio)
 Raccoon Township (Pennsylvania)